Adolf VIII van Schaumburg, graaf van Holstein-Pinneberg en Schaumburg (1353-1370)
 Adolf VIII van Holstein (1401-1459), graaf van Holstein (1427-1459) en hertog van Sleeswijk (1440-1459)